Garden is het Engelse woord voor tuin. Het kan ook verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:

Garden (Michigan)
Garden (Utah)
Garden (Pearl Jam), een nummer van Pearl Jam uit het muziekalbum Ten